

Pessoas
Arthur Clifton Guyton
Louis Bernard Guyton de Morveau

Localidades
Guyton (Geórgia)

Desambiguação